

Localités 
 Pradelles, commune française de la Haute-Loire
 Pradelles, commune française du Nord

Voir aussi
Pradelles-Cabardès, commune française de l'Aude
Pradelles-en-Val, commune française de l'Aude
Pradelle, commune française de la Drôme.

Personnalités 
Hippolyte Pradelles (1824-1912), peintre paysagiste français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France